Кри́стел Эдна́на Хали́л (; 30 ноября 1987, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Кристел Эднана Халил родилась 30 ноября 1987 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в семье пакистанца и американки афроамериканского происхождения Белиты Эдвардс. У Халил есть три старших брата: Алекс Халил, Адам Халил и Крис Халил.

Кристел дебютировала в кино в 1993 году. В настоящее время сыграла почти в 20-ти фильмах и телесериалах. Наиболее известна ролью Лили из телесериала «Молодые и дерзкие», в котором она играла 10 лет.

В 2008—2011 года Кристел была замужем за Стивеном Хенсли. У бывших супругов есть сын — Майкл Кейден Хенсли (род.17.04.2010).

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»